|-
| 216701 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216702 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216703 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216704 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216705 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216706 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216707 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 216708 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 216709 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216710 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216711 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216712 - || ||  || Mayhill || A. Lowe
|-
| 216713 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216714 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 216715 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 216716 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216717 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216718 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 216719 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 216720 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 216721 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216722 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 216723 - || ||  || Goodricke-Pigott || V. Reddy
|-
| 216724 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 216725 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 216726 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 216727 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 216728 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 216729 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216730 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 216731 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 216732 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216733 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216734 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216735 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216736 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216737 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216738 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 216739 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216740 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 216741 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 216742 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 216743 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216744 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 216745 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 216746 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216747 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 216748 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 216749 - || ||  || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 216750 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216751 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 216752 - || ||  || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 216753 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 216754 - || ||  || Siding Spring || Siding Spring Survey
|-
| 216755 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 216756 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216757 - || ||  || Vallemare Borbona || V. S. Casulli
|-
| 216758 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216759 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216760 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216761 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 216762 - || ||  || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 216763 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216764 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 216765 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 216766 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 216767 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 216768 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216769 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216770 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216771 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216772 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216773 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 216774 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 216775 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216776 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 216777 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216778 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 216779 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 216780 - || ||  || Wrightwood || J. W. Young
|-
| 216781 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 216782 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 216783 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 216784 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216785 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 216786 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216787 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216788 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216789 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216790 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 216791 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216792 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 216793 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 216794 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 216795 - || ||  || La Sagra || La Sagra
|-
| 216796 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 216797 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 216798 - || ||  || La Sagra || La Sagra
|-
| 216799 - || ||  || La Sagra || La Sagra
|-
| 216800 - || ||  || Socorro || LINEAR
|}

 
6